Jinguofortisidae — вимерла родина птахів, що існувала у ранній крейді. Викопні рештки представників родини знайдені у Китаї.

Опис 
Jinguofortisidae відрізняється від інших не-орнітоторацинових птахів такими ознаками: лопатка і коракоїд злиті в скапулокоракоїд; бумерангоподібна вилочка без hypocleidium; проксимальний край плечової кістки по центру; дельтопекторний гребінь великий і не перфорований; незначний метакарпал помітно нахилений каудально; крильце закінчується на рівні дистального кінця головного метакарпала; проксимальна фаланга великого пальця довша проміжної фаланги.

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Викопні птахи
Вимерлі родини птахів